Cieki w Polsce
 Mozgawka – struga, dopływ Mozgawy
 Mozgawka – struga, dopływ Nidy

Przypisy